Le Rip Curl Pro Surf 2009 est le deuxième des 10 événements du Championnat du monde de surf ASP 2009.

Il s'est déroulé du 7 au  à Bells Beach dans l'État de Victoria en Australie.

Participants 
 2 Absents du TOP45 : Luke Stedman  blessé remplacé par Damien Hobgood   (au titre du meilleur classement 2009) pour les qualifiés au tour 2 ASP, lui-même remplacé au tour 1 par Patrick Gudauskas  ASP et Gabe Kling  remplacé par Jay Thomson   remplaçant ASP.
 Donc 3 places à attribuer :
 3 Wild card : Owen Wright , Matt Wilkinson  et Adam Robertson .

Déroulement 
C'est la première épreuve appliquant le nouveau format pour le déroulement de l'épreuve, à savoir les 16 premiers de Championnat du monde de surf ASP 2008 sont directement qualifiés pour le tour 2. les participants au tour 1 sont les 29 autres participants au Championnat du monde de surf ASP 2009 plus 3 wild card.

Résultats

Tour 1 
 à Bells Beach .
 au Tour 2   -    éliminé . classé  - 225 pts - 4 700$.

Tour 2 
 à Bells Beach.
 au Tour 3   -    éliminé . classé  - 410 pts - 5 400$.
Événement : Kelly Slater éliminé par le jeune prodige Junior australien Owen Wright

Tour 3 
 à Bells Beach.
 en 1/4 de finale   -    éliminé . classé  - 600 pts - 6 300$.

1/4 de finale 
 à Bells Beach.
 en 1/2 de finales   -    éliminé . classé  - 732 pts - 9 000$.

1/2 de finales 
 à Bells Beach.
 en Finale   -    éliminé . classé  - 876 pts - 14 000$.

Finale 
 à Bells Beach.
 - 1 200 pts - 40 000$    -     1 032 pts - 24 000$.

Références

Liens externes 
 Resultats et vidéos

2009
ASP World Tour 2009
Sport en Australie en 2009